Hillman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hillman Township (Michigan)
 Hillman Township (Kanabec County, Minnesota)
 Hillman Township (Morrison County, Minnesota)